Krapanj je naselje u sastavu Grada Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se na otočiću Krapanj, oko 8 kilometara južno od Šibenika.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 170 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Križa

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Šibenika